Articolo – in linguistica, morfema con funzione di determinante
 Articolo – in diritto, porzione elementare di una legge, di uno statuto o di un regolamento
 Articolo – in editoria, testo giornalistico relazionante un determinato argomento o avvenimento
 Articolo di fede – in religione, verità di fede centrale per una dottrina religiosa  
 Articolo – in botanica, parte della pianta

Altro 
 Articolo 31 (anche solo Articolo) – gruppo musicale hip hop milanese

Altri progetti